Ма́тия Наста́сич (; ) — сербский футболист, защитник испанского клуба «Мальорка» и сборной Сербии.

Карьера

Клубная 
Воспитанник школы «Партизана». Карьеру начал на правах аренды в «Телеоптике», проведя 21 игру в сезоне 2010/11. 13 декабря 2010 года предварительно договорился с руководством «Фиорентины» о переходе в клуб по окончании сезона 2010/11.

11 июля 2011 года совместно с бразильцем Ромуло подписал контракт с клубом, стоимость трансфера составила 2,5 миллиона евро. Дебютировал 11 сентября 2011 года в матче с «Болоньей» (2:0), заменив во втором тайме Алессандро Гамберини. В том же сезоне Настасич сыграл ещё в 25 матчах.

31 августа 2012 года Настасич перешёл в «Манчестер Сити». Частью сделки по переезду футболиста в Англию стал переход в обратном направлении черногорского защитника Стефана Савича. Дебютировал 18 сентября в матче против мадридского «Реала». В Премьер-лиге впервые вышел на поле в игре с «Фулхэмом». Практически сразу Матия вытеснил из состава Джолеона Лескотта и занял место основного центрального защитника, в паре с капитаном «горожан» Венсаном Компани.

Сезон 2013/14 стал менее успешным для Матии, он появился лишь в 13 играх чемпионата, пропустив большую часть из-за травмы, однако стал чемпионом страны. За весь первый круг сезона 2014/15 Настасич сыграл только в одном матче — в Суперкубке Англии против «Арсенала» (0:3).

12 января 2015 года Настасич был отправлен в полугодовую аренду в «Шальке 04» с правом последующего выкупа. И уже 11 марта 2015 года «Шальке» выкупил у «Манчестер Сити» контракт Настасича за 9,5 млн евро. Футболист подписал с немецким клубом контракт до июня 2019 года. 15 августа 2015 года Настасич получил травму в матче первого тура Бундеслиги против Бременского «Вердера». В июне 2018 года Настасич продлил контракт с «Шальке» до 2022 года.

В сборной 
Дебют в юношеской сборной Сербии до 17 лет состоялся в матче против Швейцарии. Также выступал в юношеской сборной до 19 лет и в молодёжной сборной. 29 февраля 2012 года Настасич дебютировал за первую сборную Сербии в матче против сборной Кипра.

Статистика

Клубная

Статистика за сборную

Достижения 
«Манчестер Сити»
 Чемпион английской Премьер-лиги: 2013/14
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2014

Примечания

Комментарии

Источники 

Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Сербии по футболу
Игроки ФК «Телеоптик»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Шальке 04»
Игроки ФК «Мальорка»